Charles Fillmore ist der Name folgender Personen:

* Charles Fillmore (Mystiker) (1854–1948), US-amerikanischer Mystiker, Mitbegründer der Unity Church
 Charles J. Fillmore (1929–2014), US-amerikanischer Linguist